Sint-Amelbergakerk (Bossuit)
 Sint-Amelbergakerk (Zandhoven)
 Sint-Amelbergakerk (Wechelderzande)